Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Max Aicher Arena gelaufen wurden (mit Eisstadion Inzell und Ludwig-Schwabl-Stadion).

Weblinks 
 Die Max Aicher Arena auf speedskatingnews.info
 Das Eisstadion Inzell / Ludwig-Schwabl-Stadion auf speedskatingnews.info

Einzelnachweise 

Max Aicher Arena